Пришњак може бити:

 Пришњак, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Пришњак Вели, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Пришњак Мали, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Пришњак (Муртер), острво поред Муртера.